Slovenska Bistrica (gemeente), een gemeente in Slovenië
 Slovenska Bistrica (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente